Уильям Поуп Эл (англ. William Pope.L; 28 июня 1955, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американский художник, известный прежде всего работой в жанрах перформанса и интервенций в пространстве public art. Также работает в области живописи, фотографии и театра. Участвовал в Биеннале Уитни (Нью-Йорк, 2002).

Биография 
Уильям Поуп Эл с 1973 по 1975 год учился в Институте Пратта. С 1977 по 1978 год участвовал в независимой программе исследований Музея американского искусства Уитни. В 1978 году Поуп Эл получил степень бакалавра искусств в (Нью-Джерси).

С 1990 года Уильям Поуп Эл читал курс лекций по истории театра и риторике в университете «Бэйтс колледж» в Льюистоне, штат Мэн.

С 2010 года Уильям Поуп Эл работает в Чикагском университете.

В настоящее время живёт и работает в Чикаго.

Избранные выставки 
 2013 — «Forlesen». Чикаго.
 2010 — Landscape + object + animal, Mitchell-Innes & Nash color isn’t matter, Samson Projects, Boston, MA (solo).
 2009 — The Black Factory, Art Projects Art Basel Miami Beach Allan Kaprow Yard, Hauser & Wirth, NY (solo).
 2009 — Corbu Pops, Carpenter Center for the Visual Arts Harvard University (solo).
 2008 — October Projects , Mitchell-Innes & Nash, NY.
 2008 — Retail Value, Dorsky Gallery, Long Island City, New York.

 2007 — Holiday, Prague Quadrennial, Prague, Czech Republic.
 2007 — Informal Architectures, Banff Centre, Banff, Alberta, Canada.
 2007 — Art After White People: Time, Trees, & Celluloid…, Santa Monica Museum of Art, Santa Monica (solo).
 2007 — MC, Los Angeles (solo).
 2007 — The Black Factory and Other Good Works, Yerba Buena, San Francisco (solo).
 2007 — Conceptual Paper, Arndt & Partner Zurich, Zurich, Switzerland.
 2007 — The San Francisco World's Fair of 2007, California College of the Arts, San Francisco.
 2007 — Plug, Sister, Los Angeles.
 2007 — Drawing, Dreaming, Drowning, The Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois (solo).
 2007 — snow, spraypaint, hair, sperm & baloney, Kenny Schachter ROVE, London, UK.
 2006 — Civil Restitutions, curated by Jeffrey Uslip and Simon Preston, Thomas Dane Gallery, London.
 2006 — Under All, Above Most. University of Cincinnati, Cincinnati, OH (solo).
 2006 — Trophy Room. Kunsthalle Wien, Austria (solo).
 2005 — Props & Propositions. Cleveland Institute of Art, Cleveland, OH (solo).
 2005 — some things you can do with blackness. Kenny Schachter ROVE, London, UK.
 2005 — Kenny Schacter ROVE, London, UK (solo).
 2005 — Double Consciousness: Black Conceptual Art Since 1970, Museum of Contemporary Arts Houston, Houston, TX.
 2004 — The Interventionists: Art in the Social Sphere, MASS MoCA, North Adams, MA.
 2004 — Black Factory, MASS MoCA, North Adams, Massachusetts (solo).
 2004 — eRacism:electronica, Contemporary Art Museum St Louis, St. Louis, MO (solo).
 2004 — eRacism, Part 1, Rutgers University, Mason Gross School of the Arts (solo).
 2004 — eRacism, Part 2, Artists Space, New York (solo).
 2004 — Watch What We Say, Schroeder Romero, Brooklyn, NY.
 2004 — The Big Nothing, ICA Philadelphia, Philadelphia, PA.
 2004 — Browm v. Board of Education, 347 U.S. 483 1954—2004, Gallery 138, New York, NY.
 2004 — Five Ways to Say the Same Sadness. University Art Museum, University at Albany, NY (solo).
 2002 — Video Jam, Palm Beach Institute of Contemporary Art, Palm Bach, FL and Ne York Center for Media Arts, New York, NY.
 2002 — Art & Outrage, Robert Miller Gallery, New York, NY.
 2002 — Whitney Biennial, Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк, NY.
 2002 — What's Inside a Boy, The Project, Los Angeles, CA (solo).
 2002 — eRacism, Maine College of Art ICA, Portland, ME (solo).
 2001 — The Project, New York, NY (solo).
 2000 — Pix, Lance Fung Gallery, New York City.

Ссылки 
 Работы Уильяма Поупа Эл на сайте www.artnet.com
  Документальный фильм о Black Factory Rehearsal 2005
 Robert Wilson HD portrait of William Pope L
 Телефильм «William Pope.L — Visual and Performance-Theater Artist»
 Уильям Поуп Эл. «Ползание в Портленде», октябрь 2002

Источники 

Современные художники США
Выпускники Школы искусств Мейсона Гросса
Преподаватели Бэйтского колледжа